Теорема Пикара — теорема о существовании и единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.

Формулировка 
Пусть
 
обыкновенное дифференциальное уравнение,  и  — векторное поле зависящее от времени .
Предположим, что
 отображение  непрерывно и
 для любого фиксированного , отображение  липшицево
Тогда для любого  существует  , такое, что на промежутке  существует решение уравнения с начальными данными 

Верна также локальная версия теоремы.

Ссылки 
 Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.:МЦНМО, 2018 - 344 с.
 
  (В этой публикации Э.Линделёф обсуждает обобщение подхода, предложенного ранее Э.Пикаром.)

1894 год в науке
Дифференциальные уравнения
Математические теоремы